HMS Louis —название двух кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Louis (1913) — эскадренный миноносец типа L. Строился как HMS Talisman, однако был переименован перед спуском на воду в 1913 году. Потерпел крушение в 1915 году.
 HMS Louis (K515) — фрегат типа «Кэптен». Построен в США как эскортный миноносец типа «Эвартс». Спущен на воду в 1943 году, передан Великобритании по ленд-лизу. Возвращён ВМС США в 1946 году.